Yao är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 姚, förenklat 姚, pinyin Yaó.  	 	

Den 31 december 2014 var 123 personer med efternamnet Yao bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Yao
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Yao Ming (född 1980), basketspelare
 Yao Wenyuan [1931–2005), kommunistisk politiker, medlem av de fyras gäng
 Yao Yilin (1917–1994), konservativ kommunistisk politiker

Kvinnor
 Yao Fen (född 1967), badmintonspelare

Källor

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina